George Barker (slikar) (1882. – 1965.), amer. slikar
 George Barker (pjesnik) (1913.–1991.), eng. pjesnik
George Barker (virdžinijski političar)
George Barker (političar) član Parlamenta za Abertillery
George Barker Jeffery (1891.–1957.), matematičar
George Robert Barker, nositelj viteškog naslova od 1859. za zasluge u pobuni u Indiji
George Frederick Barker (1835. – 1912.), amer. znanstvenik
George R. Barker, član zakonodavnog vijeća kanadske provincije Alberte